Капиља има више значења:

 Капиља (Ел Порвенир), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Капиља (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Капиља (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику